es el nombre de dos barrios de Japón. 

Se puede referir a:
Asahi-ku (Osaka)
Asahi-ku (Yokohama)